

Patronyme

Adrien Rey-Golliet (1870-1948), instituteur français, inspecteur d'éducation physique de la Ville de Paris, philanthrope, réalisateur social, résistant, pionnier des sports d'hiver. Il a fondé les « Centres de vacances en montagne », maire des Avanchers.
Charles Rey-Golliet (1893-1967),  boxeur français.
Charles Rey-Golliet (1923-1959), résistant-déporté français, fils du précédent.